Die isländische Fußballmeisterschaft 1971 war die 60. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 22. Mai 1971 und endete mit den letzten Spielen am 12. September 1971.

Es nahmen acht Mannschaften an der Meisterschaft teil, die in einer einfachen Hin- und Rückrunde ausgetragen wurde. Der Titel ging zum bisher dritten Mal an Keflavík ÍF.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Meisterplayoff 
Da die beiden besten Teams nach Ablauf der regulären Saison punktegleich waren, wurde der Meister in einem Playoff ermittelt. Keflavík ÍF war als Sieger für den Europapokal der Landesmeister 1972/73 qualifiziert, ÍB Vestmannaeyja als Verlierer für den UEFA-Pokal 1972/73.

Der Cup wurde vom Zweitligisten Víkingur Reykjavík gewonnen, der damit für den Europapokal der Pokalsieger 1972/73 qualifiziert war.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1971
1971